Gentes est :
en français, le féminin pluriel de l'adjectif gent
en latin, le pluriel de gens